«Вестник Генерального секретариата Украины» () — официальный печатный орган Генерального секретариата Украинской Центральной Рады. Был продолжением журнала «Вести с Украинской Центральной Рады» (). Издавался в Киеве с ноября 1917 года. К концу 1917 года вышло 8 номеров. Выходил до мая 1918 года. Несколько раз менялось название сначала на «Вестник Генерального Секретариата УНР» (), потом — «Вестник Совета Народных Министров УНР» (). Печатал материалы государственно-правительственного характера. Во время Украинской державы издание продолжалось под названием «Государственный вестник» ().

Литература 
 
 Iгнатієнко В. Українська преса (1816—1923). Х., 1926; Наріжний С. Українська преса. Подєбради, 1934; Животко А. Нариси історії української преси: Курс лекцій. Подєбради, 1937; Преса України: Газети 1917—1920 рр.: Бібліографічний покажчик. К., 1997.

Журналы Украины
Украинская Народная Республика